Kœur-la-Grande, commune française du département de la Meuse
 Kœur-la-Petite, commune française du département de la Meuse

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France